Artëm Klimenko – cestista russo
 Gleb Klimenko – giocatore russo di hockey su ghiaccio
 Viktor Klimenko – ex ginnasta sovietico

Pagine correlate 
 Klymenko